Lingnau ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Lingnau (* 1969), deutscher Schachspieler
 Corinna Margarete Lingnau (* 1960), deutsche Hockeyspielerin
 Devrim Lingnau (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Eleonore Lingnau-Kluge (1913–2003), deutsche Malerin
 Gerold Lingnau (1934–2017), deutscher Journalist und Sachbuchautor

 Kurt Lingnau (1920–1982), deutscher Fußballspieler
 Martin Lingnau (* 1971), deutscher Pianist
 Volker Lingnau (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler